Castelão (uva), uma casta de uva tinta portugûes 
 Castelão, o governador ou zelador de um castelo ou de sua torre principal
 Estádio Plácido Aderaldo Castelo, chamado Castelão, um estádio de futebol em Fortaleza, Brasil
 Estádio Governador João Castelo, chamado Castelão, um estádio de futebol em São Luís, Brasil
 Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, um escritor da Galicia, desenhador e político

Desambiguação